

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Adamów-Kolonia – część wsi Adamów w woj. lubelskim w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Adamów-Kolonia – część wsi Adamów w woj. śląskim w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Adamów-Kolonia – część wsi Adamów w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Golina
 Adamów-Kolonia – część wsi Adamów w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Krzymów

Zobacz też 
 Adamek, Adamierz, Adamka, Adamki, Adamkówka, Adamowice, Adamowizna, Adamowo, Adamów, Adamówek, Adamówka, Adampol, Adamy